Houtsnede, een grafisch techniek.
Afrikaanse houtsnijkunst, in hout vervaardigde Afrikaanse sculpturen, zoals Afrikaanse maskers.
Houtsnijwerk,  het bewerken van hout met een snij-instrument.